Старово — населённый пункт
 в Болгарии
 Старово  — в Кырджалийской области;
 в России
 во Владимирской области
 Старово  — деревня в Александровском районе;
 Старово  — деревня в Киржачском районе;
 в Вологодской области
 Старово — деревня в Грязовецком районе, Перцевское муниципальное образование;
 Старово — деревня в Грязовецком районе, Юровское муниципальное образование;
 Старово — деревня в Сокольском районе, Биряковское сельское поселение;
 Старово — деревня в Сокольском районе, Чучковское сельское поселение, ОКАТО 19 238 852 057;
 Старово — деревня в Сокольском районе, Чучковское сельское поселение, ОКАТО 19 238 852 058;
 Старово — деревня в Шекснинском районе;
 в Ивановской области
 Старово — деревня в Комсомольском районе;
 Старово — деревня в Ивановском районе;
 в Костромской области
 Старово — деревня в Кадыйском районе;
 Старово — деревня в Макарьевском районе;
 Старово — деревня в Нейском районе;
 Старово — деревня в Нерехтском районе;
 Старово — деревня в Чухломском районе;
 в Московской области
 Старово  — деревня в Дмитровском районе;
 Старово  — деревня в Орехово-Зуевском районе;
 в Новгородской области
 Старово  — деревня в Валдайском районе;
 в Тверской области
 Старово — деревня в Бежецком районе;
 Старово — деревня в Калязинском районе, входит в состав Нерльского сельского поселения;
 Старово — деревня в Калязинском районе, входит в состав Семендяевского сельского поселения;
 Старово — деревня в Калязинском районе, входит в состав Старобисловского сельского поселения;
 Старово — деревня в Кашинском районе;
 в Кимрском районе
 Старово — деревня в Красновском сельском поселении;
 Старово — деревня в Быковском сельском поселении;
 в Рамешковском районе
 Старово — деревня в сельском поселении Алёшино;
 Старово — деревня в сельском поселении Ильгощи;
 Старово — деревня в сельском поселении Киверичи;
 Старово — деревня в Краснохолмском районе;
 Старово — деревня в Молоковском районе;
 Старово — деревня в Сонковском районе;
 в Ярославской области
 в Борисоглебском районе
 Старово — в Андреевском сельском поселении;
 Старово — в Вощажниковском сельском поселении;
 в Даниловском районе
 деревни Середского сельского поселения 
 Старово — в Никольском сельском округе;
 Старово — в Середском сельском округе;
 в Мышкинском районе
 Старово  — в Охотинском сельском поселении;
 Старово — в Приволжском сельском поселении;
 Старово — деревня в Некрасовском районе;
 Старово — деревня в Пошехонском районе.
 Старово  — упразднённая деревня в Первомайском районе;
 Старово — деревня в Переславском районе;
 Старово — деревня в Ростовском районе;
 Старово — деревня в Рыбинском районе;
 Старово — деревня в Ярославском районе.